Die australische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Australien im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem australischen Fußballverband unterstellt und wird aktuell vom Schweden Tony Gustavsson trainiert. Dreimal konnte die australische Auswahl die Ozeanienmeisterschaft gewinnen. Nach dem Wechsel zur Asian Football Confederation nahm man 2006 erstmals an der Asienmeisterschaft teil, wo man auf Anhieb das Finale erreichte und unglücklich im Elfmeterschießen gegen China verlor. 2010 konnte diese erstmals gewonnen werden; im Finale wurde Nordkorea im Elfmeterschießen bezwungen. An den Asienspielen – an denen die asiatischen A-Nationalmannschaften der Frauen teilnehmen – nimmt Australien dagegen nicht teil, da es nicht Mitglied des Olympic Council of Asia ist.

Die Spielerinnen der australischen Auswahl werden in Anlehnung an das Lied Waltzing Matilda „Fighting Matildas“ genannt.

In der am 22. Juli 2011 veröffentlichten FIFA-Weltrangliste erreichte Australien mit Platz 9 erstmals eine Top-10-Platzierung und war nach Japan bis September 2011 zweitbeste Mannschaft des AFC. Durch die Ergebnisse beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 kletterten die Australierinnen auf Platz 5 und wurden damit erstmals beste Mannschaft der AFC. Im Dezember 2017 erreichten sie dann mit dem 4. Platz ihre bisher beste Platzierung.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Olympische Spiele

Ozeanienmeisterschaft

Asienmeisterschaft

Ostasienmeisterschaft

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal 1999 am Algarve-Cup teil und belegte dabei den fünften Platz. 2017 und 2018 nahmen die Australierinnen erneut Mal teil und belegten dabei jeweils den vierten Platz.

Zypern-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm zweimal am Zypern-Cup teil und belegte dabei 2014 den siebten und 2015 den fünften Platz.

Vier-Nationen-Turniere 
Die Australierinnen nahmen einmal, im Frühjahr 2005 am Turnier in der Volksrepublik China teil und belegten dabei den zweiten Platz. Dabei besiegten sie den amtierenden Welt- und Europameister Deutschland mit 1:0 – der bisher einzige Sieg gegen einen amtierenden Europameister und erste Sieg gegen einen amtierenden Weltmeister.

2017 gewannen sie das Tournament of Nations in den Vereinigten Staaten, wobei sie Weltmeister USA, Südamerikameister Brasilien und Asienmeister Japan besiegten. 2018 wurden sie Zweite hinter den USA, gegenüber der sie die schlechtere Tordifferenz aufwiesen. Im März 2019 gewannen sie den vom australischen Verband erstmals ausgerichteten Cup of Nations. 2023 gelang die Wiederholung des Titelgewinns.

Kader 
Siehe auch: WM-Kader
 AM = Nominiert für die Asienmeisterschaft 2022
 NZL = Nominiert für zwei Spiele gegen Neuseeland im April 2022
 SP = Nominiert für die Spiele gegen Spanien und Portugal im Juni 2022 Am 20. Juni wurde Alex Chidiac durch Kyra Cooney-Cross ersetzt.
 CAN = Nominiert für zwei Freundschaftsspiele gegen Kanada im September 2022.
 OKT = Nominiert für zwei Freundschaftsspiele gegen Südafrika und Dänemarkt im Oktober 2022. Am 2. Oktober wurden Emily van Egmond, Tameka Yallop, Clare Wheeler und Kyah Simon verletzungsbedingt durch Remy Siemsen, Emma Checker und Matilda McNamara ersetzt.
 NOV = Nominiert für zwei Freundschaftsspiele gegen Schweden und Thailand im November 2022.
 CN =  Nominiert für den Cup of Nations 2023

Die Positionen entsprechen den Angaben des australischen Verbandes und können sich teilweise von den Angaben der FIFA unterscheiden.

Rekordspielerinnen

Rekordtorschützinnen

Auszeichnungen 
 Mannschaft des Jahres der AFC: 2010

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Staaten 
Alle Ergebnisse aus australischer Sicht.

Deutschland

Schweiz 
Bisher gab es noch keine Spiele gegen die Schweizer Auswahl.

Österreich

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der australischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Australische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 

 Offizielle Website des australischen Verbandes zur Frauennationalmannschaft (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

 
Fußballnationalmannschaft (Frauen)
Fussball Frauen
Frauensport in Australien